Четвъртият сезон на телевизионния сериал „Д-р Хаус“ започва излъчване в Съединените щати на 25 септември 2007 г. и завършва 19 май 2008 г. Заради стачката на сценаристите, този сезон е само с 16 епизода от заплануваните 24.

Епизоди

Източници 

Д-р Хаус
Сезони на сериали